Rusce je lahko:
 Rusce, Bujanovac (Srbija)
 Rusce, Vranje (Srbija)